Il singolare del torneo di tennis Ischgl Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Daniele Bracciali 6-1, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Daniele Bracciali (finale)
 Alexander Waske (semifinali)
 Răzvan Sabău (secondo turno)

 Dick Norman (Campione)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Leonardo Azzaro (primo turno)
 Lukáš Dlouhý (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ischgl Challenger 2004